Der Hampelmann – film del 1919 diretto da Hubert Moest
Der Hampelmann – film del 1930 diretto da E.W. Emo
Der Hampelmann – film del 1938 diretto da Karl Heinz Martin